NGC 4985 (другие обозначения — UGC 8218, MCG 7-27-32, ZWG 217.12, NPM1G +41.0317, PGC 45522) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Гончие Псы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4985
Гончие Псы (созвездие)